Okręty US Navy o nazwie USS „Juneau”, pochodzącej od miasta Juneau:
 Pierwszy „Juneau” (CL-52) był lekkim krążownikiem, który wszedł do służby w lutym 1942 i został zatopiony osiem miesięcy później w czasie bitwy o Guadalcanal. Na jego pokładzie zginęło pięciu braci Sullivan.
 Drugi „Juneau” (CL-119) był lekkim krążownikiem, który był w służbie w latach 1946-1962. Brał udział w wojnie koreańskiej.
 Trzeci „Juneau” (LPD-10) jest dużym okrętem desantowym, który wszedł do służby w 1969 i nadal w niej pozostaje (stan na 2007 rok). Planowane jest wycofanie go ze służby w 2008.

Juneau